Герб муниципального образования сельское поселение «Село Кременское» муниципального района «Медынский район» Калужской области Российской Федерации.

Герб утверждён решением № 16 сельской Думы муниципального образования «Село Кременское» 22 июля 2010 года.

Герб внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера № 6332.

Описание герба 

«В червлёном поле серебряный пояс, стеннозубчатый сверху и волнистый снизу, сопровождаемый вверху золотой открытой короной, а внизу восточным мечом того же металла, обращённым влево; и между короной и мечом, поверх пояса — золотой же прямой меч острием вниз».

Герб сельского поселения в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке и использованию официальных символов муниципальных образований (Раздел 2, Глава VIII, п. п. 45-46), утверждёнными Геральдическим советом при Президенте Российской Федерации 28 июня 2006 года может воспроизводиться со статусной короной установленного образца.

Символика герба 
Современное сельское поселение «Село Кременское» имеет многовековую историю.
Впервые город, называвшийся в то время Кременец, упоминается в летописях в 1480 году, при великом князе Иване III. В изданной в 1912 году книге исследователя Д. И. Малинина «Опыт исторического путеводителя по Калуге и главнейшим центрам губернии» о Кременском писалось: «В 15 верстах от Медыни на реке Луже находится село Кременское, замечательное по древнему городищу и по связанным с ним историческим воспоминаниям. Здесь был город Кременец, от которого остались следы многих церквей, нескольких кладбищ и остатки крепости. Здесь была главная квартира Иоанна III в 1481 г…» Именно здесь в Кременце находилась главная ставка великого князя Ивана III во время знаменитого стояния на реке Угре. С этим событием связаны отказ в выплате дани Орде и окончание монголо-татарского ига.

Композиция герба аллегорически отражает это знаменательное событие.

Золотая древняя корона подчеркивает особую роль и значимость великого князя московского Ивана III, в правление которого произошло объединение значительной части русских земель вокруг Москвы.

Серебряный пояс, верхняя граница которого в виде крепостной стены, а нижняя — волнистая — аллегорический образ реки Угры долгое время бывшей, пограничной между различными этноплеменными и политическими образованиями. Из-за своего оборонительного значения река даже получила название «Пояс Богородицы». Два меча — восточный обращенный влево и, занесённый над ним, русский дополняют символику пояса, подчеркивая значимость в русской истории стояния на реке Угре.

Красный цвет — символ мужества, силы, доблести, труда, красоты.

Золото — символ богатства, стабильности, уважения, интеллекта.

Серебро — символ чистоты и совершенства, мира и взаимопонимания.

История герба 
Герб муниципального образования «Село Кременское» был разработан при содействии Союза геральдистов России.

Авторы герба: идея — Константин Моченов (г. Химки); художник и компьютерный дизайн — Ирина Соколова (Москва); обоснование символики — Кирилл Переходенко (Конаково).

См. также 
 Гербы населённых пунктов Калужской области
 Флаг сельского поселения «Село Кременское»

Примечания 

Медынский район
Гербы Калужской области
Гербы с изображением корон на щите
Гербы с изображением меча